Cet article présente la discographie de TXT.

TXT est un boys band sud-coréen. Le groupe a débuté en Corée du Sud le  avec la sortie de leur premier extended play The Dream Chapter: Star.

Le groupe fait ses débuts au Japon le  avec l'album single Magic Hour.

Albums

Albums coréens

Albums japonais

Chansons

Singles

Autres chansons classées

Reprises

Clips vidéo

Autres vidéos

DVD

Notes

Références

Traductions

Sources

Liens externes 

TXT
TXT
TXT